Горожанка — жительница города, женская форма слова «горожанин».

Топоним:

Белоруссия 
 Усыса (Горожанка) — река на территории Городокского и Шумилинского районов Витебской области.
 Горожанка — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Горожанка — село в Суземском районе Брянской области.
 Горожанка — железнодорожный разъезд в Суземском районе Брянской области.
 Горожанка — село в Рамонском районе Воронежской области.
 Горожанка — бывшая деревня на территории современного Санкт-Петербурга.

Украина 
 Горожанка — река на территории Ивано-Франковской и Тернопольской областей.
 Горожанка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.